In 1927/28 werd het zesde Noord-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

De competitie werd geherstructureerd en er kwamen twee groepen van zes clubs. De drie besten plaatsten zich voor de finalegroep. VfR 07 Harburg werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. De club versloeg in de eerste ronde Werder Bremen met 6-3 en plaatste zich voor de finalegroep, waarin ze laatste werden.

Bezirksliga

Noord

Zuid

Finaleronde

Eerste Ronde

Tweede Ronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie.de
 

Noord-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1927/28